

Astronomia 
 249010 Abdel-Samad – asteroide della fascia principale
 Cratere Samad – cratere sulla superficie di Encelado

Persone 
 Abdul Samad di Selangor (1804-1898) – sultano di Selangor in Malaysia 
 Abdus Samad Azad (1926-2005) – politico pakistano
 Ibn Abd-as-Sàmad (XI secolo–XI secolo) – poeta andaluso
 Khawaja Abd al-Samad (...–1593) –  pittore, calligrafo e miniatore persiano
 Sahal Abdul Samad (1997) – calciatore indiano
 Ziad Al-Samad (1978) – calciatore libanese